Оса-де-ла-Вега ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 53,01 км². Население — 616 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки